GD, Gd, gD o gd puede referirse a:

Ciencia

Medicina 
 Enfermedad de Gaucher (GD), es una enfermedad congénita autosómica recesiva

Química 
 Gadolinio, es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Gd
 Somán (GD), es una sustancia extremadamente tóxica
 Gold (a veces abreviado como GD), oro en inglés

Computación 
 Biblioteca de gráficos GD, es una biblioteca de software para manipular imágenes creada por Thomas Boutell y otros colaboradores
 .gd, es el dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Granada
 GD-ROM, es el formato de disco óptico desarrollado por Yamaha  para la compañía de videojuegos SEGA

Astronomía

Enanas blancas 
 GD 61, es una enana blanca en la constelación de Perseo de magnitud aparente +14,80
 GD 66, es una enana blanca con una masa de un 64% la del Sol, que se encuentra a 166 años luz de distancia
 GD 362, es una enana blanca en la constelación de Hércules  de magnitud aparente +16,23

Politología

Politólogos 
 Glenn D. Paige (Paige GD), fue un politólogo estadounidense

Música

Cantantes 
 G-Dragon, es un cantante, rapero, productor, y diseñador de moda surcoreano

Videojuegos 
 Geometry Dash (2013, a veces abreviado como GD), es un videojuego y serie de videojuegos de plataformas y runner, hecho por RobTop Games
 Geometry Dash Meltdown (2015)
 Geometry Dash World (2016)
 Geometry Dash SubZero (2017)

Equipos de fútbol 
 GD Lage, es un equipo de fútbol de Guinea Ecuatorial

Portugal 

Siglas